Cibule má více významů:

 Cibule (orgán) – podzemní zásobní orgán rostliny, ze kterého čerpá živiny
 Cibule kuchyňská – zelenina
 další druhy cibulí: cibule šalotka, cibule zimní, cibule prorůstavá

podobné
 Václav Cibula (1925–2009) – český spisovatel a překladatel

Související články 
 Cibulová střecha
 Cibulka
 Cibulka (příjmení)

Externí odkazy